La nazionale di calcio femminile del Perù è la rappresentativa calcistica femminile internazionale del Perù, gestita dalla Federazione calcistica del Perù (Federación Peruana de Fútbol - FPF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile è fuori dal FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, essendo rimasta inattiva per più di 18 mesi.

Come membro CONMEBOL partecipa a vari tornei di calcio internazionali, tra i quali il Campionato mondiale FIFA, la Coppa America di calcio femminile, i Giochi olimpici estivi, i Giochi panamericani e i tornei a invito.

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni alla Coppa America 
 1991 - non partecipante
 1995 - non partecipante
 1998 - 3º posto 
 2003 - 4º posto
 2006 - Fase a gironi
 2010 - Fase a gironi
 2014 - Fase a gironi
 2018 - Fase a gironi
 2022 - Fase a gironi

Partecipazioni ai Giochi bolivariani 
 2005 - Oro 
 2009 - non ha partecipato
 2013 - Fase a gironi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni